Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 29. Oktober 2006 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welche genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Fernando González, der in diesem Jahr wieder bis in den Final vorstiess. Dort musste er sich letztlich dem topgesetzten Schweizer Roger Federer geschlagen geben. Im Final gewann Federer in drei Sätzen mit 6:3, 6:2 und 7:6. Für die Nummer 1 war es im laufenden Jahr bereits der elfte Titel sowie sein 44. Titel insgesamt in seiner Karriere.
Im Doppel traten Fernando González und Agustín Calleri nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Den diesjährigen Final gewannen Mark Knowles und Daniel Nestor in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und [10:8] gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Für Knowles und Nestor war es nach 2003 bereits der zweite Titel in Basel sowie ihr 37. gemeinsame Doppel-Titel in ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 829'000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850'250 Euro.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 71 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Münchenstein